Les mots antiquus, antiqua et antiquum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « ancien, antique ».

Sciences et technologies 
 En taxonomie, les mots antiquus, antiqua et antiquum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : antiquus, antiqua, antiquum.

Sciences humaines et sociales 
 En écriture et typographie, Antiqua est l’appellation globale de toutes les écritures (cursives comme typographiques) dérivées de la capitale romaine et de la minuscule caroline, créées et utilisées à partir de la Renaissance.
 En histoire, la querelle Antiqua-Fraktur () est un débat d'ordre politique et typographique qui a opposé en Allemagne les tenants de l'écriture et de la typographie gothiques (Fraktur) à ceux qui prônaient l'écriture et la typographie latines classiques (Antiqua).

Culture et société

Arts plastiques 
 Ars antiqua (« l'art antique ») est la musique médiévale de l'Europe du Moyen Âge, entre 1170 et 1310 environ.
  (« Suède antique et moderne » est une collection de gravures de l'architecte militaire suédois Erik Dahlbergh, réalisée à partir de 1660.
 Terror Antiquus (« Terreur antique ») est un tableau de Léon Bakst représentant la mort d'une ancienne civilisation.

Associations 
 L'Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis (« Ancien et mystique ordre de la Rose-Croix ») est un mouvement philosophique et initiatique constitué en France en association loi de 1901.

Monuments 
 L'église Santa Maria Antiqua, située sur le Forum Romain, est le plus ancien édifice chrétien du forum ().

Musique 
 Ars Antiqua Austria est un ensemble autrichien de musique ancienne fondé à Linz en 1995, avec le projet spécifique de jouer de la musique baroque autrichienne sur des instruments d'époque.
 Musica Antiqua Köln (1973-2007) est un ensemble allemand spécialisé dans l'interprétation de la musique baroque sur instruments anciens.
 Pro Cantione Antiqua est un ensemble fondé à Londres dans les années 1960.

Religions 
  (« L'ancienne méchanceté des juifs ») est un  du pape Grégoire XIII ().
  (« Le Ministère antique ») est un motu proprio du pape François, publié le .
  (« l'Ancien des jours ») est une expression latine désignant Dieu dans certains passages de l'Ancien Testament.

Notes et références 

Épithète spécifique